Budanow (), Budanowa, Budanov oder Budanova ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Budanow (* 1991), russischer Fußballspieler
 Anna Budanova (* 1988), russische Animatorin
 Jekaterina Wassiljewna Budanowa (1916–1943), sowjetische Jagdfliegerin.
 Juri Dmitrijewitsch Budanow (1963–2011), russischer Offizier und Kriegsverbrecher
 Kyrylo Budanow (* 1986), ukrainischer General; Leiter des Militärnachrichtendienstes und seit 2023 Verteidigungsminister
 Sergej Budanow (* 1959), sowjetischer Handballspieler

Budanow ist der russische Name des ukrainischen Ortes Budaniw